Арт-центр «Карман» — единственный в своём роде в Крыму общественный центр современной культуры, искусства и неформального образования. Включён Министерством курортов и туризма Автономной Республики Крым в список достопримечательностей Симферополя.

Расположен по адресу: г. Симферополь, ул. Лермонтова 1\46.

История возникновения 
Арт-центр «Карман» возник 14 сентября 2011 года путём слияния коллективов симферопольских театра-студии «Мы» и театра-школы «Образ». Киноклуб социального и классического кино организован независимым профсоюзом «Студенческое действие».

Основные направления деятельности 
 спектакли, мини- и моноспектакли;
 выставки работ художников и фотохудожников;
 тематические вечера (литературные, музыкальные);
 показ фильмов (киноклубы);
 проведение мастер-классов;
 постоянно работающая студия актёрского мастерства;
 встречи с приглашёнными исполнителями (литераторами, музыкантами, актёрами).

Платными являются посещение спектаклей, литературные и танцевальные вечера, а посещения киноклуба, выставок — бесплатны. Также проводятся мастер-классы и семинары (как платные, так и свободные), дискуссии и презентации.

Спектакли 
 Глаза голубой собаки
 Девочка и вороно
 Каменный ангел
 Кто обидел тётю Фаю
 Маленький Принц
 Mavi gül
 Улыбаемся и машем

Режиссёры 
 Антон Романов
 Галина Джикаева
 Динара Ахтемова

Актёры 

 Александр Беседин
 Галина Бессинная
 Светлана Усанина
 Эскендер Анварович
 Мария Щенникова
 Мария Бакало
 Анна Введенская
 Юлия Сасько
 Антон Романов
 Даниил Маржец
 Динара Ахтемова
 Ольга Вигурская
 Карина Вигурская
 Эльмаз Аджигафарова
 Елизавета Иванова
 Ксения Кильпикова
 Евгений Кравченко
 Галина Джикаева
 Сусанна Барабашева
 Марлен Османов — Заслуженный артист АР Крым
 Сусанна Барабашева
 Эрнес Сарыхалилов
 Эльмаз Аджигафарова

Выставки и фестивали

Своя комната (фотопроект) 
Выставка украинской фотохудожницы Евгении Белорусец «Своя комната» (8 июня — 1 июля 2012 г.)

New writing (мини-фестиваль) 
Мини-фестиваль современной драматургии в формате читок пьес проводился совместно с всеукраинским литературным фестивалем «Шорох» (25 — 27 мая 2012 г.)

Видения любви (художественная выставка) 
Выставка работ крымского художника Мустафы Муртазаева «Видения любви» (15 — 24 февраля 2012 г.). Уникальность мастера заключается в том, что свои картины Муртазаев пишет, будучи лишённым кистей обеих рук

Награды 

2011 — Спектакль «Пикник» (режиссёр Антон Романов) на харьковском фестивале «Курбалесия» получил приз за нестандартную режиссёрскую идею в воплощении драмы абсурда

2012 — І Всеукраинский фестиваль молодой украинской украинской режиссуры им. Леся Курбаса'''

Режиссёр «Кармана» Антон Романов вошёл в пятёрку лучших на первом Фестивале молодых украинских режиссёров, организованном национальным центром театрального искусства им. Леся Курбаса в Белой Церкви.

Антон Романов получил награду «за культуру сценического воплощения» в спектакле «Глаза голубой собаки», который идёт в арт-центре «Карман»

Отзывы в прессе

2011 год 
 Уникальный культурный арт-центр «Карман»
 В Симферополе появился продвинутый арт-центр «Карман»
 В Симферополе до конца октября будут показывать, что такое любовь
 В арт-центре «Карман» в Симферополе начала работу выставка фотографий «Love is…»
 Пикник в бумажных розах
 Маленький «карманный» принц и большие светлые надежды
 С 25 по 30 ноября в арт-центре «Карман» в Симферополе пройдет выставка картин крымских художников «Современный взгляд на миф»
 В симферопольском арт-центре «Карман» художники и актёры оживили мифы
 В арт-центре «Карман» открылась выставка «Скрытые миры», на которой представлены фотографии в стиле ленд-арт
 В Симферополе открылась фотовыставка «Скрытые миры» (В Симферополе открылась фотовыставка «Скрытые миры»)
 С 8 по 12 декабря в Крыму прошёл мини-фестиваль по правам человека «Фокус: права человека»
 В Симферополе выступит шаман в маске петуха
 В Симферополе ёлки украшают в компьютерном стиле

2012 год 
 Арт-центр «Карман» в Симферополе рассказал о своей закулисной жизни
 Современная пьеса в Симферополе
 В Симферополе представят премьеру спектакля «Глаза голубой собаки»
 Букет фронтовых цветов в «Кармане»
 В Симферополе открылась выставка «Заповедный мир снов»
 В Симферополе открылась выставка картин уникального крымского художника
 Крымский художник показал симферопольцам своё «Видение любви»
 В Крыму на каждого зрителя есть свой театр
 В симферопольском арт-центре «Карман» впервые показали комедию
 Арт-центр «Карман»: «Мы — безбашенная команда, которой хотелось создать творческое пространство. Мы взяли и создали»
 Книговорот под крымским солнцем
 В Симферополе три пингвина решали, кто попадёт на ковчег
 Крымским VIPам предложат не словом а делом доказать заботу о молодёжи. В Симферополе пройдет благотворительный аукцион в помощь арт-центру «Карман»
 В Севастополе проходит фестиваль «Закрытый показ»
 К проблемам арт-центра «Карман» оказались неравнодушны в основном простые люди и журналисты. Крымские политики, чиновники и бизнесмены проявили почти стопроцентное безразличие
 Молодёжный театр поставил спектакль на крымскотатарском языке
 Калейдоскоп искусств в одном «Кармане»
 Рецепт успіху: кремовий торт від творчої молоді Сімферополя
 Режиссёр-постановщик арт-центра «Карман» рассказывает о весёлых приметах театра и своём творчестве

Примечания

Ссылки 
 facebook 

Искусство Крыма
Культура Симферополя
Театры Симферополя